Botanic, terme anglais signifiant en français « botanique », peut désigner :
 Botanic, une chaîne de magasins de jardineries française ;
 Botanic (York), Entreprise anglaise regroupant équipements pour jardins, articles de déco et épicerie bio ;
 Botanic, une circonscription électorale de Belfast, au Royaume-Uni ;
 Gare Botanic, une gare ferroviaire de Belfast, au Royaume-Uni.